Alfabeto copto – alfabeto utilizzato per la lingua copta
 Calendario copto – anche calendario alessandrino, è il calendario utilizzato dalla Chiesa ortodossa copta in Egitto e in Etiopia
 Chiesa ortodossa copta – chiesa cristiana ortodossa
 Copto – antica città dell'Egitto
 Diocesi di Copto – sede titolare soppressa della Chiesa cattolica
 Lingua copta – lingua parlata in Egitto a partire dalla metà circa del II secolo

Pagine correlate 
 Chiesa copta (disambigua)